Бокій — за однією версією, українське та білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Бокій Борис Іванович (1873 — 1927) — радянський вчений в галузі гірничої справи.
 Бокій Віктор Григорович — генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бокій Георгій Борисович (1909 — 2001) — радянський кристалохімік та мінералог.
 Бокій Євген Антонович — підполковник Армії УНР.
 Бокій Микола Миколайович (? — 1933) — український художник.
 Бокій Нінель Михайлівна (1937 — 2008) — український археолог.

Див. також 
 Бокий (значення)

Примітки 

Українські прізвища